Miejscowości w USA:
 Menlo – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Chattooga
 Menlo – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Menlo – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
Gminy w USA:
 Menlo (ang. Menlo Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas